Miquel Torres i Carbó (Vilafranca del Penedès, 1909-1891), empresari vitícola català
 Miquel Torres i Bernades (Sabadell, 1946), nedador i waterpolista català